Kanal 2 ist der Name folgender Sender:
 Kanal 2 (Dänemark)
 Kanal 2 (Estland)